Апатеу има више значења:

 Апатеу (Арад), насеље у округу Арад у Румунији
 Апатеу (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Апатеу (Сату Маре), насеље у округу Сату Маре у Румунији
 Општина Апатеу (Арад), општина у округу Арад у Румунији